Lenka, keresztnév
 Sajólenke (szlovákul Lenka) község Szlovákiában
 Lenka Kripac (1978–) ausztrál énekesnő, szövegíró, színésznő